Periphragella är ett släkte av svampdjur. Periphragella ingår i familjen Euretidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Periphragella